McClelland es un apellido. Puede referirse a:
Personas
 Alyssa McClelland, actriz australiana.
 David McClelland, psicólogo estadounidense.
 Glenn McClelland, tecladista estadounidense.
Geografía
 McClelland, localidad en el estado de Iowa.